Imperatore steht für:

 Campo Imperatore, beckenförmiges Hochplateau südlich des Massivs des Gran Sasso d’Italia in der Provinz L’Aquila in der italienischen Region Abruzzen
 Salvador Imperatore Marcone (* 1950), chilenischer Fußballschiedsrichter